Первый этап Южноамериканского кубка 2014 проходил с 19 по 28 августа 2014 года. Всего в первом этапе приняли участие 32 клуба.

Формат 
Жеребьёвка турнира прошла 20 мая 2014 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Кроме действующего победителя, попадающего напрямую в 1/8 финала, 46 команд были поделены на 4 зоны:
 Южная зона: команды из Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая (попадают в первый этап)
 Северная зона: команды из Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы (попадают в первый этап)
 Зона Аргентины: команды из Аргентины (попадают во второй этап)
 Зона Бразилии: команды из Бразилии (попадают во второй этап)

Жеребьёвка прошла следующим образом:
 На первом этапе команды из Южной и Северной зон были разделены. Команды, которые получили место 1, были посеяны против команд, которые получили место 4, а команды, которые получили место 2, были посеяны против команд, которые получили место 3. Команды, получившие места 1 и 2, проведут ответный матч дома.
 Во второй этап пройдут 16 победителей первого этапа. Команды из Южной зоны будут посеяны против команд из Северной зоны.
 Команды из Зоны Аргентины, которые получили места 1-3, были посеяны против команд, которые получили места 4-6. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для команд из Зоны Бразилии не была проведена жеребьёвка. Пары были сформированы на основе места, которые получили команды — 1-я команда была посеяна против 8-й, 2-я — против 7-й, 3-я — против 6-й, 4-я — против 5-й. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для 1/8 финала действующий победитель и 15 победителей второго этапа получили соответствующий посев — действующий победитель и команды из Аргентины и Бразилии получили чётные номера посева, а команды из других восьми стран получили нечётные номера). Посев был нужен для того, чтобы сформировать сетку, начиная с 1/8 финала, где на каждой стадии команда с большим посевом будет играть ответный матч дома.

Жеребьёвка 
Ниже представлен посев 32 команд, попавших в первый этап.

Матчи 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="50"|Пара
!width="230"|Команда 1
!width="80"|Итог
!width="230"|Команда 2
!width="80"|1-й матч
!width="80"|2-й матч
|-
!colspan=6|Южная зона
|-
|G1
|align="right"|Уачипато 
|6:3
|align="left" | Сан-Хосе
|3:1
|3:2
|-
|G2
|align="right"|Университарио (Сукре) 
|2:1
|align="left" | Депортес Икике
|2:0
|0:1
|-
|G3
|align="right"|Депортиво Капиата 
|5:3
|align="left" | Данубио
|3:1
|2:2
|-
|G4
|align="right"|Рентистас 
|1:2
|align="left" | Серро Портеньо
|0:2
|1:0
|-
|G5
|align="right"|Хенераль Диас 
|4:3
|align="left" | Кобресаль
|2:1
|2:2
|-
|G6
|align="right"|Насьональ (Потоси) 
|1:3
|align="left" | Либертад
|1:0
|0:3
|-
|G7
|align="right"|Универсидад Католика 
|0:4
|align="left" | Ривер Плейт (Монтевидео)
|0:1
|0:3
|-
|G8
|align="right"|Пеньяроль 
|6:0
|align="left" | Хорхе Вильстерманн
|2:0
|4:0
|-
!colspan=6|Северная зона
|-
|G9
|align="right"|Инти Гас 
|0:2
|align="left" | Каракас
|0:1
|0:1
|-
|G10
|align="right"|Барселона (Гуаякиль) 
|3:0
|align="left" | Альянса Лима
|3:0
|0:0
|-
|G11
|align="right"|Депортиво Ла Гуайра 
|1:2
|align="left" | Атлетико Насьональ
|1:1
|0:1
|-
|G12
|align="right"|Агилас Дорадас 
|2:3
|align="left" | Эмелек
|1:1
|1:2
|-
|G13
|align="right"|Кахамарка 
|0:3
|align="left" | Депортиво Кали
|0:0
|0:3
|-
|G14
|align="right"|Мильонариос 
|3:4
|align="left" | Универсидад Сесар Вальехо
|1:2
|2:2
|-
|G15
|align="right"|Трухильянос 
|1:2
|align="left" | Индепендьенте дель Валье
|0:1
|1:1
|-
|G16
|align="right"|Универсидад Католика (Кито) 
|2:2 (5:4 пен.)
|align="left" | Депортиво Ансоатеги
|1:1
|1:1
|}

Пара G1 

«Уачипато» побеждает с общим счётом 6:3.

Пара G2 

«Университарио» (Сукре) побеждает с общим счётом 2:1.

Пара G3 

«Депортиво Капиата» побеждает с общим счётом 5:3.

Пара G4 

«Серро Портеньо» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара G5 

«Хенераль Диас» побеждает с общим счётом 4:3.

Пара G6 

«Насьональ» (Потоси) побеждает с общим счётом 3:1.

Пара G7 

«Ривер Плейт» (Монтевидео) побеждает с общим счётом 4:0.

Пара G8 

«Пеньяроль» побеждает с общим счётом 6:0.

Пара G9 

«Каракас» побеждает с общим счётом 2:0.

Пара G10 

«Барселона» Гуаякиль побеждает с общим счётом 3:0.

Пара G11 

«Атлетико Насьональ» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара G12 

«Эмелек» побеждает с общим счётом 3:2.

Пара G13 

«Депортиво Кали» побеждает с общим счётом 3:0.

Пара G14 

«Универсидад Сесар Вальехо» побеждает с общим счётом 4:3.

Пара G15 

«Индепендьенте дель Валье» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара G16 

Общий счёт — 2:2. «Универсидад Католика» (Кито) побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4.

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок на сайте КОНМЕБОЛ

 
Южноамериканский кубок 2014